Papa Martino I – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Martino II – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Martino III – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Martino IV – Papa della Chiesa cattolica
 Papa Martino V – Papa della Chiesa cattolica